Palz steht für
 die Pfalz, eine Region in Südwestdeutschland

Palz ist der Familienname folgender Personen:

 Johann von Palz (* um 1445; † 1511), deutscher Augustiner und Theologe 
 Margarete Palz (* 1937), deutsche Textilkünstlerin
 Norbert Palz (* 1970), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Wolfgang Palz (* 1937), deutscher Physiker und Autor

PalZ steht für
 Paläontologische Zeitschrift